

Techniek en wetenschap 
 Hardheid in de materiaalkunde, materiaaleigenschap en de daarbijbehorende hardheidstesten en -schalen
 Hardheidsschaal van Mohs
 Vickershardheid
 Brinellhardheid
 Rockwellhardheid
 Persoz-hardheid, voor oppervlaktebehandelingen
 Monnin-hardheid, maat voor de hardheid van hout
 De hardheid van potloden
 Waterhardheid, hardheid van water (metaalionen-concentratie)
 Harden (metaalbewerking)

Cultuur 
 De Hardheid, een Amsterdamse skapunkband.